O Club Deportivo Veracruz foi um clube de futebol mexicano. Sua sede fica na cidade de Veracruz. A equipe participava da primeira divisão do Campeonato Mexicano até dezembro de 2019 quando foi expulso da Federação Mexicana de Futebol devido a sérios problemas financeiros. No clube passaram jogadores famosos como
Adolfo Ríos, Luís de la Fuente, Jorge Alberto Comas Romero, Cuauhtémoc Blanco e René Higuita.

Futebolistas famosos

Títulos

Primera División de México (2): 1945-1946 e 1949-1950.
Primera División 'A' de México (1): Inverno 2001.
Copa México (2): 1947-1948, 2015-2016 Encerramento.

Ligações externas
 Sítio oficial 

Veracruz (cidade)
Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz
Clubes de futebol fundados em 1943
Clubes de futebol extintos em 2019